Giovanni Perego (artista), pittore, scenografo e architetto (Milano 1776 – Milano 1817).
Giovanni Perego (calciatore) (1901 – ...?)